Преградненский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование

 Преградненский сельсовет, с 1999 Преградненское сельское муниципальное образование (преобразовано в Преградненское сельское поселение), с 2007 дло 2009 Преградненская сельская администрация Урупского района Карачаево-Черкессии
 Преградненский сельсовет, с 2004 село Преградное — административно-территориальная единица и муниципальное образование Красногвардейского района Ставропольского края, упразднён в 2020